Mary Bell: ex criminale britannica
Mary Bell: titolo di un anime giapponese del 1992-93